Каменчук, Матвей Поликарпович (1909—1978) — советский военачальник, генерал-лейтенант инженерный войск.
 Каменчук, Сергей Александрович — украинский политик, заместитель начальника Управления координации осуществления аграрной политики.